Boresch von Riesenburg ist der Name folgender Personen:

* Boresch II. von Riesenburg (etwa 1210/1215–1277/1278), böhmischer Adliger und Politiker
 Boresch III. von Ossegg und Riesenburg († vor 1312), böhmischer Adliger
 Boresch IV. von Riesenburg († vor 1349), böhmischer Adliger
 Boresch V. von Riesenburg und Petschau († 1385), böhmischer Adeliger und politischer Berater Kaisers Karl IV.
 Boresch VII. von Riesenburg der Ältere († vor 1414), böhmischer Adliger
 Boresch IX. von Riesenburg der Jüngere († 1403), böhmischer Adliger